Макле́ллан (, ) — фамилия. Известные носители:

  (1919—2012) — новозеландский математик и физик, обладатель Медали Гектора Королевского общества Новой Зеландии (1958), член общества (с 1961).
  (род. 1992) — американский регбист, игрок национальной сборной и Главной лиги регби в составе клуба «Юта Уорриорз» .
  (1859—1907) — канадский фермер и политик, председатель Законодательного собрания Острова Принца Эдуарда (1891—1893), член Палаты общин Канады (1898—1900).
  (род. 1958) — канадский хоккеист и спортивный функционер, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Калгари Флэймз» (1989) и в качестве менеджера «Вашингтон Кэпиталз» (2018).
  (1938—1995) — канадский музыкант, лауреат премии «Джуно» лучшему автору песен (1971), отец Кэтрин Маклеллан.
  (1929—2005) — американский журналист, литературный и музыкальный критик, обозреватель шахмат, главный музыкальный критик газеты The Washington Post.
  (1867 — ?) — британский футболист, игрок Английской футбольной лиги в составе клуба «Аккрингтон».
  (1928—1979) — канадский хоккеист и тренер, чемпион мира (1959), тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мейпл Лифс» (1969—1973).
  — британский журналист, главный редактор газеты The Scotsman (2009—2012).
 Маклеллан, Дэвид (род. 1970) — шотландский снукерист.
  (род. 1973) — канадский пловец, участник летних Олимпийских игр (1992).
  — американский автомобильный инженер-конструктор, главный инженер Chevrolet Corvette (1975—1992).
 Маклеллан, Зоуи (род. 1974) — американская телевизионная актриса.
  — австралийская легкоатлетка, серебряная медалистка летних Паралимпийских игр (1988).
  (1920—1998) — канадский дипломат, посол Канады в Пакистане и Афганистане (1974—1977), Югославии и Болгарии (1977—1979), Иордании (1982—1985) и Сирии (1984—1985).
  (род. ок. 1929) — австралийский легкоатлет и регбист, победитель Кубка вызова по игре в регбилиг в составе клуба «Лидс» (1957).
  — канадская музыкантка, лауреат премии «Джуно» за сольный фолк-альбом (2015) и Канадской премии в области традиционной музыки за современный альбом (2015), как лучший сольный исполнитель (2009, 2015) и автор песен на английском (2012), дочь Джина Маклеллана.
  (род. 1981) — американский игрок в лякросс в составе клубов Национальной лиги лякросса и Главной лиги лякросса.
  (род. 1990) — британский игрок в хоккей на траве, участница Чемпионата Европы в составе сборной Шотландии (2013).
  — британский звукорежиссёр и музыкальный продюсер, работавший в частности с группой The Prodigy.
  (род. 1978) — британский легкоатлет, серебряный медалист Чемпионата Великобритании в метании копья (2007).
  (род. 1940) — канадский политик, член Палаты общин (1979—1997), премьер провинции Новая Шотландия (1997—1999).
  (1907—1985) — шотландский поэт, прозаик и драматург, лауреат премии «Шотландская книга года» (1939).
  (1925—2011) — канадский политик, член Палаты общин (1958—1962).
  (1897—1974) — канадский бегун, участник летних Олимпийских игр (1928).
 Маклеллан, Салли (в замужестве Пирсон; род. 1986) — австралийская легкоатлетка, чемпионка мира 2011 года в беге на 100 м с барьерами.
  (род. 1961) — ирландский политик, член Палаты представителей (2011—2016).
  (род. 1963) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Бостон Брюинз».
 Маклеллан, Сонни — канадский боксёр, бронзовый медалист Канадских игр (2007).
 Маклеллан, Стефани — канадская детская писательница.
 Маклеллан, Тодд (род. 1967) — канадский хоккейный тренер.
  (1832—1912) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Мэн (1879).
 Маклеллан, Франсис младший (в монашестве Иоасаф; 1962—2009) — начальник Русской Духовной Миссии РПЦЗ в Иерусалиме.
 Маклеллан, Хью — американский политик, председатель Палаты представителей штата Мэн (1847—1848).
  (также известен как Хью Мортон; 1865—1916) — американский и британский драматург.
  — британский религиозный деятель и чиновник, модератор Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии (2000).
  (род. 1950) — канадский политик, член Палаты общин (1993—2006), министр юстиции (1997—2002) и здравоохранения (2002—2003).

См. также

Примечания